est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cycloalcane
 cyclodécane, numéro CAS 
 p-menthane, numéro CAS 
 Alcène
 Décène
 déc-1-ène, numéro CAS 
 déc-2-ène
 (E)-déc-2-ène, numéro CAS 
 (Z)-déc-2-ène, numéro CAS 
 déc-3-ène
 (E)-déc-3-ène, numéro CAS 
 (Z)-déc-3-ène, numéro CAS 
 déc-4-ène
 (E)-déc-4-ène, numéro CAS 
 (Z)-déc-4-ène, numéro CAS 
 déc-5-ène, numéro CAS 
 (E)-déc-4-ène, numéro CAS 
 (Z)-déc-4-ène, numéro CAS